Ісаківська сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад Української РСР та України.

 Ісаківська сільська рада — Житомирська область, Володарсько-Волинський район
 Ісаківська сільська рада — Івано-Франківська область, Тлумацький район